Šimsa je české příjmení:

 Jan Šimsa (1865–1945), český lékař, psychiatr
 Jan Šimsa (1929–2016), evangelický farář, novinář, básník a signatář Charty 77
 Jaroslav Šimsa (1900–1945), český publicista a filosof popravený nacisty
 Milena Šimsová (* 1932), archivářka a historička

Externí odkazy 
 

Česká příjmení